La rue de Provence peut signifier plusieurs lieux :
 la rue de Provence, voie parisienne des 8 et  ;
 la rue de Provence, à Montpellier ;
 la rue de Provence, l'une des grandes artères de Barcelone.